Риго Гарза има више значења:

 Риго Гарза (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Риго Гарза, Ел Баранко (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику